Allsvenskan 2019 – 95. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. 
Sezon rozpoczął się 31 marca, a zakończył się 2 listopada 2019. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. 
Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. 
Obrońcą tytułu był AIK.
Mistrzem został zespół Djurgårdens IF, dla którego był to 12. tytuł w historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Allsvenskan 
Kalmar FF wygrała 4-2 dwumecz z IK Brage trzecią drużyną Superettan (2019) o miejsce w Allsvenskan (2020).

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Allsvenskan - rsssf
 Allsvenskan - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Allsvenskan i Sverige 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2019 w piłce nożnej
2019 w Szwecji